Confienza  peut faire référence à:
 Confienza est une commune italienne de la province de Pavie dans la région Lombardie en Italie.
 Le Confienza était un destroyer (puis, plus tard, un torpilleur) italien, de la classe Palestro, lancé en 1920 pour la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).